Нерубайська сільська рада — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Нерубайська сільська рада — орган місцевого самоврядування Нерубайської сільської громади, Одеська область, Одеський район